Arndt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Walter Arndt
 Charles Homer Arndt